El Moto E7 es la séptima generacion de la familia de los teléfonos inteligentes Android Moto E de gama baja desarrollado por Motorola Mobility. Esta conformada por cuatro modelos: E7 Plus, E7, E7 Power y E7i Power.

Comparación

Referencias